Klaus Dierks ist der Name folgender Personen:

* Klaus Dierks (Bauingenieur, 1932) (* 1932), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer 
 Klaus Dierks (Bauingenieur, 1936) (1936–2005), deutsch-namibischer Verkehrsplaner und Politiker